Этье́н, Этье́нн () — распространённое французское мужское имя. (ср. также другие соответствия: Степан, Стивен, Штефан, Иштван, Эстебан и т. п.).

Известные носители имени 
 
 
 Этьенн Луи Малюс — французский учёный.
 Этьенн Вандомский
 Этьен д’Альбре (ум. 1126) — архидьякон в Базасе.
 Этьен де Бар (ум. 1163) — католический церковный деятель XII века.
 Этьен де Безансон (1250—1294) — монах-доминиканец, генеральный магистр ордена проповедников.
 Этьен де Шалон (ум. 1144) — католический церковный деятель XII века.
 Этьен из Вахки — армянский учёный и миниатюрист XIII века.
 Жак-Этьенн Монгольфье (1745—1799) — изобретатель воздушного шара.

Фамилия 
Этьен () — фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Этьен, Бенджамин (род. 2003) — гренадский футболист, полузащитник.
 Этьен, Клиффорд (род. 1972) — американский боксёр.
 Этьен, Пол Деннис (род. 1959) — прелат Римско-католической церкви, 8-й епископ Шайенна, 4-й архиепископ Анкориджа.
 Этьен, Эжен (1844—1921) — французский политический, государственный и общественный деятель.

См. также 
 Этьен де Блуа
 Этьен де Труа
 Этьенн (значения)

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки